

Cinema 
Fatalità (21 Days) – film del 1940 diretto da Basil Dean
Fatalità – film del 1947 diretto da Giorgio Bianchi
Fatalità – film del 1992 diretto da Ninì Grassia

Musica 
Fatalità – brano musicale dei Bertas del 1967
Fatalità/Né con te, né senza te – singolo di  Raffaella Carrà del 1983
Fatalità – album di Raffaella Carrà del 1983
Fatalità – extended play di Paola & Chiara del 2005

Altro 
Fatalità – raccolta poetica di Ada Negri del 1892

Altri progetti